Стас Шуринс (, истинско име – Шуринс Станислав Андреевич, * 1 юни 1990 г., Рига, Латвия) е латвийски и украински певец и автор на песни. Издал е 2 албума, 8 сингли и 7 видеоклипа.

Дискография

Албуми 
 „Раунд 1“ (2012)
 „Естественный отбор“ (2013)

Сингли

Клипове

Източници 
 www.aif.ru
 kp.ua
 kp.ua
 kp.ua
 kp.ua
 kp.ua
 sobesednik.ru

Латвийски певци
Родени в Рига